Eubulos (polityk) – grecki polityk
 Eubulos (pisarz) – grecki komediopisarz

Zobacz też 
 Eubul, imię